Гран-при Абу-Даби 2015 года (официально 2015 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) — автогонка, девятнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и 7-й Гран-при Абу-Даби в истории «Формулы-1»), который прошёл с 27 по 29 ноября на трассе «Яс Марина», Абу-Даби, ОАЭ.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +26…25 °C, трасса +29…28 °C

|}

 Примечания
 1.  Ромен Грожан получил штраф в 5 позиций за замену коробки передач.
 2.  Уилл Стивенс получил штраф в 5 позиций за замену элементов силивой установки.

Гонка 

|}

 Примечания
 1.  К итоговому времени Макса Ферстаппена было прибавлено 20 секунд за игнорирование синих флагов.

Круги лидирования

Штрафы пилотов

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 22-й поул Нико Росберга
 53-й поул команды Mercedes
 14-я победа Нико Росберга
 80-й подиум Кими Райкконена
 150-й гран-при команды Force India

Примечания 
https://web.archive.org/web/20151113013506/http://www.formula1.com/content/fom-website/en/championship/races/2015/Abu_Dhabi.html

Ссылки 
 
 

Гран-при Абу-Даби